Il singolare del torneo di tennis Bahia Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jaime Fillol che ha battuto in finale Ricardo Acuña 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jairo Velasco, Sr. (primo turno)
 Alejandro Ganzábal (primo turno)
 Cássio Motta (primo turno)
 Carlos Kirmayr (semifinali)

 João Soares (secondo turno)
 Givaldo Barbosa (secondo turno)
 José López Maeso (quarti di finale)
 Jaime Fillol (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bahia Open 1982